Zurlauben bezeichnet

 Zurlauben, Geschlecht aus dem Kanton Zug (Schweiz)
 Zurlauben (Trier), bis 1888 selbständige Gemeinde und Vorort von Trier, heutiges Rheinland-Pfalz
 Zurlaubener Ufer, Straße in Trier, Rheinland-Pfalz

Zurlauben ist der Familienname folgender Personen:
 Beat Heinrich Josef Zurlauben (1663–1706), Schweizer Soldat in französischen Diensten
 Fidel Zurlauben (1675–1731), Schweizer Politiker in der Stadt Zug
 Plazidus Zurlauben (1646–1723), Schweizer Benediktinermönch